Pugh House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pugh House (Arkansas), ID-Nr. 82000798
 Pugh House (Kentucky), ID-Nr. 88002935
 Pugh House (Missouri), ID-Nr. 82005368
 Pugh House (North Carolina), ID-Nr. 03000932